

Toponyme

Molenhoek,  hameau de la ville de Lokeren, en Flandre-Orientale.

Molenhoek, village des communes de Heumen et Mook en Middelaar.
 Molenhoek, hameau du village d'Ossenisse de la commune de Hulst, en Zélande.
 Molenhoek, hameau du village de Terhole de la commune de Hulst, en Zélande.